Горс () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Горс, Джо (1931—2011) — американский писатель, автор детективных романов.
 Горс, Жорж (1915—2002) — французский дипломат и государственный деятель.

См. также 
 Горси (значения)